

Communes françaises 
 Torpes, commune française du département du Doubs.
 Torpes, commune française du département de Saône-et-Loire.

Autre 
 Torpes, un club de tir à l'arc installé à Torpes (Doubs).

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France